Gabelhorn, qui signifie littéralement en allemand « corne de la fourchette », est un terme que l'on retrouve dans le nom de plusieurs sommets des Alpes suisses :
 Fiescher Gabelhorn, sommet des Alpes bernoises situé dans le canton du Valais, qui culmine à  d'altitude ;
 Ober Gabelhorn, sommet des Alpes valaisannes, culminant à  d'altitude ;
 Unter Gabelhorn, sommet des Alpes valaisannes culminant à  d'altitude.